Гопа́л(а) (в буквальном переводе с санскрита «пастух коров»):

 Гопала — одна из форм Кришны в индуизме, Кришна как ребёнок-пастушок.
 Гопала — индийский математик XII века.
 Гопала — индийский царь, основатель династии Пала.

См. также 
 Гопал Бханд
 Гопала Бхатта Госвами
 Гопал Кришна Госвами
 Гопалагуру Госвами
 Гопалатапани-упанишада